Сидоровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Сидоровка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 557 человек, в том числе 259 мужчин и 298 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 552 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Ракиты,
 село Сидоровка,
 село Чаячье.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края